Campus Curie peut désigner :
 l'ancien campus Curie à Paris (aujourd'hui Pierre-et-Marie-Curie) ;
 le nouveau campus Curie à Paris (ancien campus Jussieu jusqu'en 2019) ;
 le campus Curie, route d'Espagne à Toulouse, abritant des laboratoires notamment pharmaceutiques ;
 le campus Marie Curie de l'Université de technologie de Troyes.

Homonymie